Mezinárodní systém je uskupení, které je tvořeno vztahy a interakcí mezi státy, dále pak politickými aktéry a dalšími aktéry mezinárodní politiky (nestátní aktéři).

Z hlediska vývoje mezinárodních vztahů mezinárodního systému se dají odhalit tři nejvýznamnější etapy.
 období raných mezinárodních systémů
 období propojených mezinárodních systémů
 období globálního mezinárodního systému

Související články 
 Mezinárodní vztahy

Mezinárodní vztahy